Beyersdorf steht für:
 Beyersdorf, Ortsteil der Stadt Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt
 ein Ort in Pommern, heute Tetyń in der Gemeinde Kozielice in Polen

Personen:
 Anya Beyersdorf, australische Schauspielerin
 Friedhelm Beyersdorf (* 1954), deutscher Herzchirurg

Siehe auch:
 Beyersdorff
 Beyersdörfer